Спрингер () — гора в горном хребте Блю-Ридж (Аппалачи).

Высота над уровнем моря — 1153 м. Спрингер расположен в национальном лесу Чаттахучи-Окони () на территории округа Фаннин штата Джорджия.

Вершина известна тем, что является южной конечной точкой Аппалачской тропы, одного из известнейших и длиннейших в мире маршрутов пешеходного туризма, длиной около 3,5 тыс. км, закачивающегося на горе Катадин в Мэне. Место начала тропы отмечено памятным знаком.

Примечания

Ссылки 

Аппалачи
Горы Джорджии